Maraton
 Marathon (Marathos) – heros eponimiczny Maratonu
 Marathon – album Santany
 Marathon – album Sagi
 Marathon – seria gier komputerowych

Miejscowości w USA:
 Marathon – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Monroe
 Marathon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Marathon – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Marathon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Marathon – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Brewster
 Marathon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Marathon (ang. Marathon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Marathon (ang. Marathon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Marathon (ang. Marathon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Marathon (ang. Marathon County) – w stanie Wisconsin
Miejscowości w Kanadzie:
 Marathon w Ontario